Vilenica steht für:

 Vilenica (Gebirge), ein Gebirge in Bosnien und Herzegowina
 Vilenica (Festival), ein seit 1986 jährlich stattfindendes internationales Literaturfestival in Slowenien.

Vilenica ist der Familienname folgender Personen:
 
 Ana Vilenica (* 1978), kroatische Schauspielerin